ТБЦ — многозначная аббревиатура:
 ТБЦ — таможенно-брокерский центр
 ТБЦ — Татаро-башкирский культурный центр
 ТБЦ — топливно-балластная цистерна
 ТБЦ — туберкулёз

См. также 
 АТБЦ — ацетилтрибутилцитрат
  — аббревиатура латиницей